Christiaan Huygens (czyt. hojchens) – matematyk, fizyk i astronom, pochodzący z Holandii, który sformułował zasadę Huygensa
 Cassini-Huygens – sonda kosmiczna wysłana w celu zbadania Saturna i jego satelitów
 (2801) Huygens – planetoida z pasa planetoid